Kabinett Guterres steht für folgende Regierungen Portugals:

 Kabinett Guterres I (1995 bis 1999)
 Kabinett Guterres II (1999 bis 2002)